Als Nabel-Rötlinge werden einige Pilzarten aus der Gattung der Rötlinge (Entoloma) bezeichnet, die folgenden Untergattungen angehören:

 Omphaliopsis
 Paraleptonia